Tanec může být:

 tanec – pohybová společenská aktivita
 břišní tanec, orientální tanec
 moderní scénický tanec, výrazový tanec podobný baletu
 taneční sport, sportovní tanec
 taneční, kurz tance
 v přeneseném významu se jedná o expresivní pojmenování pro rušnou společenskou událost – viz frazeologizmus: To bude tanec!

V kultuře
 Tanec Praha, festival současného tance
 Tanec (Matisse), obraz Henriho Matisseho 

Filmy
 Hříšný tanec, americký film
 Tanec s vášní, americký film
 Tanec s vlky, americký film

Externí odkazy